The Song of Songs – film del 1913
 The Song of Songs – film del 1918 diretto da Joseph Kaufman
 Il cantico dei cantici (The Song of Songs) – film del 1933 diretto da Rouben Mamoulian
 The Song of Songs – film per la televisione del 1973 diretto da Peter Wood